Malian bezeichnet:

 die Rebsorte Malian
 Malian (Jiayin) (马连林场), Staatsforst im Kreis Jiayin der Provinz Heilongjiang, Volksrepublik China
 Malian (Menyuan) (麻莲乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Menyuan der Provinz Qinghai, Volksrepublik China
 Malian (Qian) (马连镇), Großgemeinde im Kreis Qian der Provinz Shaanxi, Volksrepublik China